Sacromonte – quartiere di Granada, in Spagna
 Sacromonte – località del Messico
 Parque nacional Sacromonte – parco nazionale del Messico
 Sacro Monte – tipo di complesso religioso
 Sacromonte – album di Enrique Morente del 1982

Pagine correlate 
 Monte Sacro (disambigua)